Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1978 года прошёл 28 — 29 января в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях приняли участие 30 конькобежцев из 13 стран. Чемпионом Европы стал представитель СССР Сергей Марчук, призёрами — норвежцы Стен Стенсен и Ян Эгиль Сторхольт.

Результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1978 год в конькобежном спорте
Январь 1978 года
Спорт в Норвегии в 1978 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты Европы в 1978 году
Чемпионаты Европы в Норвегии